Márcio Thadeu Santos (Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1962) é um cantor e economista brasileiro. Seu primeiro CD foi lançado em 2007 de forma independente.

Ligações externas

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Economistas do Rio de Janeiro
Cantores de música popular brasileira